Pessoas
Hannes Alfvén
Hugo Alfvén
Marie Triepcke Krøyer Alfvén

Física
Corrente de Alfvén
Onda de Alfvén

Outros
1778 Alfven
Prêmio Hannes Alfvén

Desambiguação